Pululu ist der Familienname folgender Personen:

 Afimico Pululu (* 1999), angolanisch-französischer Fußballspieler
 Presley Pululu (* 2002), französischer Fußballspieler